Driel, village néerlandais de la commune d'Overbetuwe
 Driel, jusqu'au , ancien nom de la commune de Maasdriel

Homonymie de localités